Die Superliga 2004 war die 13. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 3. April 2004 und endete am 2. November 2004. Meister wurde FK Qairat Almaty.

Modus 
Die Superliga wurde auf 19 Teams erweitert. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 36 Spiele. Aufsteiger waren Jassy Sayram und FK Almaty. Als Titelverteidiger ging Irtysch Pawlodar in die Saison.

Neben dem sportlichen Absteiger FK Semei, wurden Qaisar Qysylorda und Aqschajyq Oral aus der Superliga ausgeschlossen. Da Jassy Sayram nach Saisonende zurückzog, konnte der Verlierer der Relegation (FK Almaty) in der Superliga bleiben.

Meister Qairat Almaty nahm an der UEFA Champions League 2005/06 teil. Wegen finanzieller Voraussetzungen wurde kein weiterer Verein sowohl am UEFA-Pokal als auch am Intertoto Cup zugelassen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 

FK Almaty konnte trotz Niederlage in der Superliga bleiben, da Jassy Sayram nach Saisonende zurückzog.

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 2004 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004